Нандаюре () — кантон в провинции Гуанакасте Коста-Рики.

География 
Находится на юге провинции. На востоке граничит с провинцией Пунтаренас, на юге омывается водами Тихого океана, на северо-востоке охватывает часть береговой линии залива Никоя, в том числе остров Берругате. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 6 округов:

 Кармона
 Санта-Рита
 Сапоталь
 Сан-Пабло
 Порвенир
 Бехуко

Примечания 

Кантоны провинции Гуанакасте